Наталья Волкова:
 Волкова, Наталья Георгиевна (1931—1997) — советский и российский кавказовед.
 Волкова, Наталья Марковна (род. 1976) — деятельница культуры Украины и ДНР, режиссёр, политик.